Hole Punching, , steht für:
 englisch für „Löcher stanzen“, etwa mit einem Locheisen
 Hole Punching (Rechnernetz), eine Technik zur Herstellung von UDP-Verbindungen zwischen zwei Rechnern hinter restriktiven Firewalls
 Hole Punching in Sparse-Dateien, teilweise unter Anwendung eines TRIM-Befehls; siehe Sparse-Datei#Hole Punching